Kappus ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Kappus (1879–1951), deutscher Sprachwissenschaftler
 Christian Kappus (1882–1945), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Franz Xaver Kappus (1883–1966), Schriftsteller, Liedtexter und Journalist
 Mike Kappus (* 1950), US-amerikanischer Musikmanager und Musikproduzent
 Robert Kappus (1904–1973), deutscher Ingenieur

Kappus war der Name von:
 M. Kappus GmbH & Co Feinseifen und Parfümeriefabrik in Offenbach am Main